Virgin Trains — железнодорожная компания в Великобритании, контролируемая Virgin Group. Предоставляет услуги междугороднего железнодорожного сообщения, между Лондоном, Западным Мидлендом, Северо-Западной Англией,  и Шотландией. 49% акций Virgin Trains принадлежит .

История 
Virgin Trains была создана во время приватизации British Rail в середине 1990-х годов. И первоначально успешно выиграла две : на создание секторов железной дороги в пересеченной сельской местности Intercity и West Coast в системе железных дорог компании British Rail. Компания была запущена с обещаниями Ричарда Брэнсона о высокотехнологическом и улучшенном уровнях обслуживания на поездах British Rail Class 390. Но вскоре у Virgin Trains начались проблемы с подвижными составами и инфраструктурой их обслуживания, унаследованной от British Rail

23 февраля 2007 года — один из поездов компании потерпел крушение у городка Грейригг, совершая рейс из Лондона в Глазго. Из 115 пассажиров и членов экипажа пострадало 89 человек, 88 из которых получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

Подвижной состав 
Virgin Trains владеет 86 единицами подвижного состава, из которых:
 56 электропоездов British Rail Class 390,
 20 дизель-поездов ,
 9 вагонов 
 1 моторный вагон )

См. также 

Trains
Компании Великобритании
Железнодорожный транспорт Великобритании